Млино́к для марихуа́ни, розм. ґриндер, ґріндер ( — «млинок для трави», чи просто grinder) — машинка для подрібнення тютюну та сумішей для куріння, циліндричний пристрій з двома половинками (верхній і нижній), які відокремлюються, і мають гострі зубці або шпильки, вирівняні таким чином, що при обертанні обох половин матеріал всередині подрібнюється. Незважаючи на те, що вони призначені для використання з травами та спеціями для приготування їжі, вони часто використовуються для подрібнення марихуани, внаслідок чого продукт може бути легко скрученний в «косяк» (самокрутка з марихуани), який горить більш рівномірно. Машинки для подрібнення марихуани, як правило, виготовляються з металу або пластику і розмальовуються різними кольорами та полірованими металами.

Деякі машинки для подрібнення мають два або три відділення замість одного, з тонким ситом, що відокремлює нижні відсіки від наведених вище, що дозволяє окремо збирати трихоми марихуани.

Широке застосування конопель як рекреаційного наркотику в останній час призвело до того, що машини для подрібнення трави стануть синонімами з гріндерами для марихуани. Тут є багато видів гріндерів, від електричних до ручних, у різних стилях. Оголошення, що описують їх як пристрої для подрібнення «спецій», іноді збивали покупців, які не знали про фактичне використання.

Посилання 

Паління
Коноплі
Млинарство